

Codici 
 MUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muting (Indonesia)

Altro 
 MUF – Museo del fumetto e dell'immagine di Lucca